Ucar oder Úcar ist der Familienname folgender Personen:

 Adela Úcar (* 1980), spanische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Emilio Ucar (1910–1984), uruguayischer Schriftsteller

 Für den türkischen Personennamen, auch in der Schreibweise Ucar, siehe Uçar.

Ucar heißen die Orte:
 Ucar (Navarra) in Navarra, Spanien
 Ucar (Aserbaidschan) in Aserbaidschan
 Ucar (Rayon) in Aserbaidschan

UCAR ist die Abkürzung für:

 University Corporation for Atmospheric Research 
 Union Carbide als Markenname für eine Reihe von Produkten, u. a. Batterien (heute zu Energizer)

UCAR